Зелёный Бор — городской посёлок (до 2011 года — рабочий посёлок), в Красноярском крае России. Входит в состав городского округа город Минусинск, от центра которого удалён на 15 километров.

История 
Посёлок образован в связи со строительством железной дороги Абакан — Тайшет.

Статус рабочего посёлка — с 1978 года.

Население

Транспорт 
На территории посёлка находится железнодорожная станция Минусинск.

Примечания 

Городские посёлки Красноярского края
Населённые пункты городского округа город Минусинск